

События

Сентябрь 
 3 сентября — образовалось Сан-Марино.

Без точных дат 
 Принятие христианства в Армении.
 Консулы Тит Флавий Постумий Титиан (2-й раз) и Вирий Непотиан.
 Эдикт Диоклетиана о максимальных ценах.
 Согласно традиции, христианский каменотёс Марин скрывался на горе Титано и считается основателем старейшей в мире республики Сан-Марино.
 Погубители правителя Сыма Ин и Сыма Юй схватились между собой.

Скончались 
 Ардзан (р. ?) — последний крмапет Великой Армении.
 Гаиания (р. ?) — раннехристианская армянская мученица.
 Капик Римский (р. ?) — раннехристианский мученик, пострадавший во времена гонений Диоклетиана в Риме.
 Рипсимия (р. ?) — раннехристианская армянская мученица.
 5 июня — Сыма Лунь (р. 240), император-узурпатор Западной Цзинь (3 февраля — 30 мая 301).

См. также

Примечания